Folkets Park er flertydigt og kan betyde:

 Folkets Park (København) - park i København
 Folkets Park (Malmø) - forlystelsespark i Malmø